Malzewa () ist der Familienname folgender Personen:

 Julija Gennadjewna Malzewa (* 1990), russische Diskuswerferin 
 Xenija Leonidowna Malzewa (* 1979), russische Bogenbiathletin